Футбольный турнир на ХI летних Олимпийских играх 1936 года проводился в восьмой раз в истории Олимпиады.

Победителем турнира впервые стала сборная Италии, которая добавила титул олимпийского чемпиона к титулу чемпиона мира, завоеванного двумя годами ранее.

Участники турнира 
Футбольный турнир, как и все Олимпийские игры, проходил на фоне политического и межгосударственного напряжения, которое имело место в то время в Европе и мире. Руководители нацистской Германии активно использовали Олимпиаду в политических целях.
 
С другой стороны, с началом проведения чемпионатов мира по футболу олимпийские футбольные турниры потеряли былой престиж (к участию допускались лишь спортсмены-любители, что оставляло главные футбольные силы за бортом турнира). В результате этого и других факторов, на предыдущей Олимпиаде 1932 года в Лос-Анджелесе футбол и вовсе был исключен из программы. 
 
Восстановление олимпийского футбольного турнира в 1936 году было обеспечено стремлением организаторов поднять престиж игр в Берлине. Однако немцы не просто вернули футбол на Олимпийские игры, но и сделали всё, чтобы турнир воспринимался как главный. Была проделана существенная работа по привлечению стран на турнир и обеспечено довольно широкое представительство (помимо Европы, участвовали команды из Северной и Южной Америки, Африки и впервые в олимпийском футбольном турнире участвовали сразу два представителя Азии). Было составлена сбалансированная программа матчей, позволяющая максимально аккумулировать зрительский интерес. Финальный матч проводился за день до закрытия олимпиады, что стало в дальнейшем многолетней традицией.
 
Всего в турнире приняли участие 16 сборных:

  — любительская сборная (позднее матчи на этой олимпиаде были включены в реестр матчей национальной сборной). Действующий чемпион мира прислал сборную, составленную в основном из молодых футболистов («сборную студентов»), тем не менее, многие из них уже выступали за ведущие клубы. Тренировал ее «сам» Витторио Поццо, тренер чемпионов мира 1934 и 1938 годов. В составе было немало футболистов, в дальнейшем игравших заметную роль в Серии А , в том числе три будущих чемпиона мира — Пьетро Рава, Альфредо Фони и Уго Локателли (и еще один «олимпионик» Серджо Бертони был в заявке на том чемпионате);
  — любительская сборная. Участвовала довольно сильная команда, в основном составленная из игроков, представлявших любительские клубы, объединявшие этнических немцев в США, имевших ранее опыт выступлений в американских профессиональных лигах; 
  — фактически национальная сборная (в те времена ведущие футболисты стран, не имевших формально объявленного футбольного профессионализма, очень часто считались «любителями» и допускались к участию на олимпиадах), спустя два года на чемпионате мира практически этим же составом лишь в дополнительное время проигравшая чемпионам мира — итальянцам (итальянцы признавались позднее, что этот матч был для них самым сложным из сыгранных на том первенстве). Левый край Арне Брустад был одним из сильнейших игроков Европы в то время, он играл за сборную континента в матче 1938 года со сборной Англии;
  — также фактически национальная сборная;
  — фактически экспериментальный состав национальной сборной (четыре игрока затем участвовали в чемпионате мира);
  — национальная сборная;
  — национальная сборная;
  — национальная сборная;
  — национальная сборная (в составе семь бронзовых призеров прошедшего чемпионата мира и столько же участников будущего) — один из фаворитов турнира;
  — национальная сборная. Восемь ее игроков во главе с не взятым руководством команды на Олимпиаду Эрнестом Вилимовским устроили на пару с бразильцами знаменитую голевую феерию в Страсбуре спустя два года;
  — любительская сборная, включавшая, тем не менее, в своем составе довольно известных уже в то время игроков Липота Каллаи и Дьюлу Киша. Также был в заявке 18-летний  Матяш Тот III, будущая звезда сборных Венгрии и Румынии.
 — молодая любительская сборная, составленная в основном из игроков Зальцбурга. Ни до, ни после олимпиады эти футболисты не играли даже в Австрийской Националлиге (лишь Адольф Лаудон несколько лет поиграл в «Виенне»). Тем не менее, тренеры Хуго Майсль и Джимми Хоган создали из них весьма боеспособный коллектив, добравшийся до финала; 
 — национальная сборная;
 — национальная сборная, бронзовый призер Чемпионата Южной Америки, с Теодоро Фернандесом и Алехандро Вильянуэвой в составе. Спустя три года эта команда станет сильнейшей на континенте;
 — национальная сборная;
 — любительская сборная, получение согласия на участие которой на олимпиаде было определенным достижением организаторов турнира. В команде, включавшей всех представителей «домашних» наций (а не только англичан, как на предыдущих олимпиадах), был капитаном Бернард Джой, будущая звезда «Арсенала».

Составы

Стадионы

Результаты 
Турнир проводился по «олимпийской системе».

Сетка турнира

Матчи

1/8 финала 

Итальянцы испытали серьезные затруднения в матче с американцами - лишь во втором тайме Фросси забил единственный мяч. К тому времени итальянцы играли уже вдесятером: был удален Рава (первое удаление в истории сборной Италии). От второго удаления Пиччини, травмировавшего сразу двух американцев, спасли игроки итальянской сборной, не подпускавшие некоторое время немецкого арбитра Карла Вайнгартнера, готового удалить провинившегося, к игроку(по другим данным, Пиччини был все же удален, но поле самовольно не покинул и доиграл встречу до конца).

Японцы, уступая 0:2, сумели переломить ход встречи и обыграть шведов, сотворив сенсацию. Обозреватели отмечали темповые возможности японцев и прекрасную игру вратаря Рихея Сано.

Остальные матчи прошли с явным преимуществом одной из команд. В матче с финнами перуанец Теодоро Фернандес сотворил пента-трик. Сокрушительная победа хозяев над сборной Люксембурга вызвала интерес к футболу у высшего руководства Рейха, запланировавшего посещение следующего матча германской команды.

1/4 финала 

Матчи четвертьфиналов выдались на редкость интересными.

Сборной Японии в предложенной итальянцами атлетичной игре не помог даже прекрасно игравший накануне вратарь Сано. Ближе к концу второго тайма японцы окончательно выдохлись, позволив сопернику довести счет до неприлично крупного, хотя по ходу первых полутора таймов трудно было предположить такой исход матча.

Поляки, после равного первого тайма в начале второго буквально ошеломили соперника, забив трижды за девять минут . В дальнейшем британцы упорно штурмовали ворота Албанского, однако им удалось лишь сократить счет до минимума.

На матче Германия — Норвегия на переполненном «Постштадионе» присутствовало все высшее руководство Рейха. Однако атлетичные, сыгранные и тактически грамотные норвежцы поставили перед сменившей более половины состава по сравнению с первым матчем немецкой командой ряд очень сложных проблем. Обескуражив противника стартовым натиском, принесшим в качестве награды гол Исаксена, в дальнейшем норвежцы четко играли от обороны, пресекая острые, хотя и несколько сумбурные попытки слабосыгранного соперника атаковать. Игра превратилась, по выражению присутствовавшего на матче Геббельса, в «баню нервов». В конце концов фюрер, посетивший футбольный матч впервые, покинул его, не дождавшись результата, и не увидел классической развязки такого рода матчей — в самом конце в контратаке Исаксен вторично поразил ворота мнимого фаворита.

За такой разочаровывающий результат перед глазами самого фюрера был снят главный тренер Отто Нерц. Других репрессий не последовало — немецким футболистам повезло гораздо больше, чем их советским коллегам на Олимпиаде 1952 года, когда за проигрыш команде Югославии многие игроки получили персональные наказания, а команда ЦДСА вообще прекратила существование на некоторое время.

На следующий день австрийская команда также очень активно начала матч с перуанцами, уверенно отыграв первый тайм и половину второго, ведя 2:0. Но затем команда из-за травмы Лаудона фактически осталась вдесятером, и обладавший бóльшим соревновательным опытом соперник переломил ход матча, в самом конце которого восстановил равновесие. В дополнительное время перуанцы доминировали и забили целых пять мячей, из которых судья признал легитимными два. После каждого из голов на поле выбегали запасные и болельщики южноамериканцев, внося сумбур в и без того напряженную игру. По этому поводу после матча австрийцы подали протест, который был удовлетворен. Было принято решение переиграть матч без зрителей. Перуанская сборная была приглашена на разбирательства по этому вопросу и уточнение сроков переигровки, которые игнорировала. За это ей было засчитано поражение, в ответ на которое вся перуанская олимпийская делегация и примкнувшая к ней колумбийская демонстративно покинули игры.

1/2 финала 
Матч полуфинала Италия — Норвегия стал своеобразной «репетицией» матча этих же сборных спустя два года на чемпионате мира: игра протекала по тому же сюжету — после основного времени счет оставался ничейным. В дополнительное время победу «сборной студентов» принес удачно игравший на этом турнире Аннибале Фросси (внешне и в самом деле очень напоминавший студента, так как играл в очках).

В другом полуфинале австрийцы доказали неслучайность своего попадания в полуфинал, уверенно обыграв Польшу.

Матч за III место

Финал 
В финальном матче в присутствии, по разным данным, от 90 до 120 тысяч зрителей также была упорнейшая борьба. Игра не приносила результата до 70 минуты, когда Фросси, получив передачу верхом в штрафной на месте левого инсайда, в борьбе с защитником отправил мяч в сетку. Спустя десять минут в штрафной итальянцев Фушбергер подобрал отскочивший мяч, «на замахе» ушел от защитника и ударом метров с пятнадцати забил в левый верхний от Вентурини угол. Развязка наступила в начале дополнительного времени, когда необычайно удачливый на этом турнире Фросси оказался рядом с вратарем в самый нужный момент и буквально с линии ворот добил выпущенный тем после дальнего удара мяч. Итальянская сборная стала олимпийским чемпионом.

Медалисты

Бомбардиры 

7 голов
  Аннибале Фросси 
6 голов
  Теодоро Фернандес 
5 голов
  Арне Брустад
  Герард Водаж

Примечания

Ссылки 
 Архив RSSSF
 eu-football.info
 austriasoccer.at
 linguasport.com
 1936_BERLIN_SQUADS

Соревнования на летних Олимпийских играх 1936
Международные соревнования по футболу в Германии
1936 год в футболе